У першості серед команд першої ліги чемпіонату України брали участь 20 команд:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.
 — команди, що піднялися з другої ліги.

24 липня 2007 року команда «Факел» змінила назву на ФСК «Прикарпаття».

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

За підсумками сезону «Іллічівець» і ФК «Львів» вийшли до Прем'єр-ліги; МФК «Миколаїв», «Дніпро», ЦСКА і «Сталь» Д опустилися до другої ліги. Наступного сезону перша ліга скорочується до 18 команд.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Перша ліга 2007/2008 на офіційному сайті ФФУ
 Перша ліга 2007/2008 на сайті Дмитра Трощія
 Перша ліга 2007/2008 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2007—2008
 Чемпіонат України з футболу 2007—2008: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2007—2008: друга ліга
 Кубок України з футболу 2007—2008

2007 у футболі
2008 у футболі
Сезони першої ліги України з футболу
2007 в українському спорті
2008 в українському спорті